Der Thai Honda  FC () war ein thailändischer Fußballclub aus Bangkok. Er spielte zuletzt in der Thai League 2, der zweithöchsten Spielklasse Thailands. Der Club war ein Werksteam der Firma Honda Thailand und wurde von diesem finanziell unterstützt und gesponsert.

Vereinsgeschichte 
Gegründet wurde der Verein 1998. 2004 und 2005 spielte der Verein in der zweiten Liga, der Division 1. 2006 stieg man in die Thailand Premier League, die höchste Spielklasse Thailands, auf. Nach einem 11. Platz in der Premierensaison, musste man jedoch im Folgejahr wieder in die 2. Liga absteigen. Der Abstieg wurde allerdings nicht verkraftet, und mit einer Niederlage am letzten Spieltag der Saison 2008 schien der erneute Abstieg, diesmal in die Thailand Division 2 League besiegelt. Der Klub wäre der erste in der Geschichte der Premier League gewesen, welcher direkt bis in die dritte Liga hätte absteigen müssen. Da sich aber der FC Bangkok Bank, als Absteiger aus der Thai Premier League vom Spielbetrieb abmeldete, gab es noch eine Chance. Der Verband verfügte, das Play-Off Spiele über den freigewordenen Platz entscheiden sollten. Thai Honda gelangte bis ins Finale, bezwang den FC Nakhon Sawan mit 4:0, und sicherte sich somit den Verbleib in der Liga. 2012 musste man den Weg in die Drittklassigkeit antreten und man spielte drei Jahre in dritten Liga, der Division 2. 2014 wurde man Meister der Division 2-Region Bangkok und stieg in die Division 1 auf. Nach zwei Jahren in der Division 1 wurde man 2016 Meister und stieg wieder in die Thai League auf. Nach nur einem Jahr musste man 2017 wieder in die Division 1, der heutigen Thai League 2, absteigen. 2018 belegte man einen 12. Platz. Ende 2019 gab der Verein bekannt, das man sich aus finanziellen Gründen aus der Liga zurückziehen werde.

Stadion 

Seine Heimspiele trug der Verein zuletzt im 72-years Anniversary Stadium () in Min Buri, Bangkok, aus. Bekannt ist das Stadion auch unter dem Namen Chalerm Phrakiat Min Buri Stadium. Bei dem Stadion handelt es sich um ein Mehrzweckstadion. Das 10.000 Zuschauer fassende Stadion wurde zur Feier des 72. Geburtstags von König Bhumibol Adulyadej errichtet. Das Stadion verfügt nur über zwei Tribünen (Überdachte Haupttribüne und nicht überdachte Gegengerade). Eigentümer des Stadions ist die Bangkok Metropolitan Administration.

Spielstätten

Vereinserfolge 
 Thailand Division 1 League
 2005 – Zweiter Platz 
 2016 – Meister 

 Regional League Division 2 – Bangkok: 2012, 2014

 Khor Royal Cup (ถ้วย ค.) 5. Liga: 2002 

 Khǒr Royal Cup (ถ้วย ข.): 2004

 Khor Royal Cup (ถ้วย ค.): 2003

Spieler 
(Letzte offizielle Mannschaft von Thai Honda FC, Stand: 1. August 2019)

Ehemalige Spieler

Trainer

Beste Torschützen von 2006 bis 2019

Saisonplatzierung 2004 bis 2019

Sponsoren

Weblinks 
 Offizielle Website
 Thai Honda FC in der Datenbank bei transfermarkt.de
 Thai Honda FC in der Datenbank bei soccerway.com

Fußballverein aus Bangkok
Gegründet 1998
Aufgelöst 2019
Ehemaliger thailändischer Fußballverein
Geschichte Bangkoks